Abzweigung bezeichnet:

 eine Abzweigstelle
 Abzweigung (Gebrauchsmuster)
 Abzweigung (Mittenwalde), einen Wohnplatz der Stadt Mittenwalde, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Siehe auch: